Гумени́сская, Аксиопо́льская и Полика́стрская митропо́лия () — епархия «Новых Земель» Элладской православной церкви. Как и прочие епархии «Новых Земель» имеет также формальное подчинение Константинопольскому патриархату.

Епархия была образована в 1991 году путём выделения из Полианийской и Килкисийской митрополия. Центром епархии является город Гумениса в Греции. Имеются архиерейские наместничества в Аксьюполисе и Поликастроне.

Епископы 
 Димитрий (Бекярис) (с 10 сентября 1991)

Монастыри 
 Монастырь Святых Рафаила, Николая и Ирины (мужской)

Примечания

Ссылки